Roger Pearson (1927-), anthropologue britannique, défenseur de l’eugénisme et animateur d’extrême droite ;
Roger Pearson (1949-), critique littéraire.